Il mio miglior nemico – film del 2006 diretto ed interpretato da Carlo Verdone
Il mio miglior nemico (Mein bester Feind) – film del 2011 diretto da Wolfgang Murnberger